Aceasta este o listă a stelelor notabile din constelația Calul Mic, în ordinea descrescătoare a strălucirii lor.

Note

Vezi și
 Lista stelelor după constelație

Listă
Calul Mic